Final poate fi:

 Final Distribution
 Bun final
 Peisaj final
 The Final Cut
 Pămînt: Conflict final
 TNA Final Resolution
 Prison Break: The Final Break
 Camp Rock 2: The Final Jam